Шимми:

 Шимми (танец) — танцевальное движение, быстрое покачивание плечами. Также бальный танец.
 Эффект шимми — резонансные автоколебания управляемых колёс мотоцикла или самолёта вокруг оси поворота на большой скорости.